Sierra Gorda steht für:

 Sierra Gorda (Chile), Gemeinde in Antofagasta, Chile
 Sierra Gorda (Mexiko), Gebirge in Querétaro, Mexiko